38-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. Победителем однокругового турнира стало московское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Аркадий Андриасян («Арарат») — 8 голов в 15 матчах.

Чемпионская гонка

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1976 года на football.lg.ua